Tułowice est le nom de plusieurs localités polonaises :
 Tułowice, village de la voïvodie de Mazovie
 Tułowice, village de la voïvodie d'Opole, et la gmina dont il est le siège.